PT XL Axiata Tbk (dawniej Excelcomindo) – indonezyjski dostawca usług telefonii komórkowej. Należy do malezyjskiego koncernu telekomunikacyjnego Axiata Group Berhad.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1989 roku.

XL Axiata jest jednym z głównych operatorów telefonii komórkowej w Indonezji. W 2016 roku operator miał 41 mln abonentów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona przedsiębiorstwa 

Indonezyjskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Operatorzy telefonii komórkowej
Przedsiębiorstwa w Dżakarcie